

Astronomia
 20274 Halperin – asteroide della fascia principale

Persone
 Isser Halperin, noto anche come Isser Harel – agente segreto israeliano
 Noah Halperin – giornalista israeliano
 Victor Halperin – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Yotam Halperin – dirigente sportivo ed ex cestista israeliano